L'expression génération C, vient de la première lettre des mots « connectivité, communication, collaboration, créativité, contenu » (en anglais : « computer, click, connected »). Elle peut désigner, soit des générations ayant connu très jeunes un monde avec un développement important des technologies de l'information et de la communication, soit des personnes qui sont très à l'aise avec ces technologies et les utilisent beaucoup.

Dans la première acception, le terme « génération C » recoupe le concept d'« enfant du numérique » (en anglais : « digital natives ») : ce sont les personnes qui sont nées alors que l'électronique grand public et internet se développait et se répandait dans la population, à savoir la génération Y, et les personnes qui sont nées alors que ces technologies étaient majoritairement déjà possédées par les ménages, à savoir les générations Z, Alpha et à venir. En fonction de la date des publications sur la génération C, celles-ci ne contiennent pas forcément toutes ces générations car ces dernières n'existaient pas encore ou n'étaient pas encore conceptualisées. À noter également que, malgré leurs existences très tôt reliées à ces outils électroniques et informatiques, les personnes de ces générations ne sont pas forcément plus douées dans ce domaine que des personnes de générations antérieures et sont même qualifiées par certains de « naïfs numériques » (en anglais : « digital naives »), critiquant l'usage intuitif qui n'est pas toujours le plus informé et efficient.

Ainsi, une seconde acception du terme « génération C » n'est pas liée à des âges spécifiques : « Pour certains sociologues, la génération C n’est pas une question d’âge mais de comportement. Ainsi une personne de la Génération X qui serait née entre 1960 et 1980 pourrait très bien faire partie de la Génération C ». Selon cette idée, la génération C est l'ensemble des personnes qui passent beaucoup de temps sur les écrans et qui y sont très adroites. Il est possible que, dans un premier temps, les publications ont circonscrit la grande capacité à utiliser le numérique seulement aux jeunes générations du fait de leur apprentissage précoce, alors que par la suite, ces publications ont englobé également des personnes de générations plus anciennes qui se sont davantage investies dans le domaine et y ont donc acquis une bonne maitrise.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Révolution numérique
Enfant du numérique
Génération Y
Génération Z
Génération Alpha
Multitasking

Génération